The Crash (1932) - Amerikaanse film
 The Crash (2017) - Amerikaanse film
 The Crash (band) - Finse band